Anolis haetianus − gatunek jaszczurki z rodziny Dactyloidae zagrożonej wyginięciem.

Systematyka 
Zwierzę zalicza się do rodzaju Anolis, klasyfikowanego obecnie w rodzinie Dactyloidae. W przeszłości zaliczany był do licznej w gatunki rodziny legwanowatych (Iguanidae).

Rozmieszczenie geograficzne 
Gad stanowi endemit Haiti. Posiada niewielki zasięg występowania o powierzchni około 1000 km² na zachodnim krańcu półwyspu Tiburon. Tereny te znajdują się na wysokości 1037 m n.p.m..

Siedlisko 
Kręgowiec zamieszkuje lasy: suche i wilgotne.

Zagrożenia i ochrona 
Gatunkowi grozi wylesianie zmierzające do fragmentacji jego środowiska, spowodowane rozwojem rolnictwa i procesami urbanizacyjnymi.

Przypisy 

Dactyloidae
Gady Ameryki Północnej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1887 roku